Ladiges kan som auktorsförkortning betyda:

 Pauline Ladiges
 Werner Ladiges
 Pauline Y. Ladiges

Robotskapade auktorsförkortningar